Жолоби — карстова печера в Тернопільській області.
 Жолоби — ботанічний заказник у Тернопільській області.

Села:
 Жолоби — Вінницька область, Томашпільський район
 Жолоби — Сумська область, Охтирський район
 Жолоби — Тернопільська область, Кременецький район